The Death of Nelson – cortometraggio del 1897 prodotto dalla Philip Wolff
 The Death of Nelson – cortometraggio del 1905 diretto da Lewin Fitzhamon